Lüdemann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lüdemann (1922–1992), deutsche Politikerin (FDP)
 Carl Peter Matthias Lüdemann (1805–1889), deutscher Theologe
 Carolin Lüdemann (* 1978), deutsche Knigge-Expertin und Business-Coach
 Carsten-Ludwig Lüdemann (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Dagny Lüdemann (* 1975), deutsche Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Leiterin der Ressortgruppe Wissen/Digital/ZEIT Campus bei ZEIT ONLINE in Berlin
 Daniel Lüdemann (1621–1677), deutscher lutherischer Theologe
 Georg Wilhelm von Lüdemann (Pseudonyme: Ernst Scherzlieb, Justus Ironimus Kosmopolita; 1796–1863), deutscher Verwaltungsbeamter und Polizeidirektor sowie Reiseschriftsteller
 Gerd Lüdemann (1946–2021), deutscher Neutestamentler
 Hans Lüdemann (* 1961), deutscher Jazz-Pianist
 Hans-Dietrich Lüdemann (1934–2019), deutscher Biophysiker und Hochschullehrer
 Hans-Ulrich Lüdemann (1943–2019), deutscher Schriftsteller
 Heinz Lüdemann (1928–1997), deutscher Geograph

 Jörn Lüdemann (* 1970), deutscher Jurist
 Karl-Friedrich Lüdemann (1912–1967), deutscher Eisenhüttenmann und Hochschullehrer
 Mirko Lüdemann (* 1973), deutscher Eishockeyspieler
 Nico Lüdemann (* 1978), deutscher Autor und Unternehmer
 Otto Lüdemann (1834–1908), deutscher Cellist, Musikpädagoge und Konzertmeister; Mitgründer des Koblenzer Konservatoriums
 Susanne Lüdemann (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Volker Lüdemann (* 1966), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Lüddemann
 Ludeman-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika